Никола́й Дмитриевич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Дмитриевич (род. 1949) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Гайане.
 Смирнов, Николай Дмитриевич (1899—1980?) — советский конструктор в области морского приборостроения, учёный, лауреат Сталинской премии.